Мороз, Александр:
 Мороз, Александр Александрович (род. 1944) — спикер украинского парламента.
 Мороз, Александр Васильевич (род. 1952) — советский футболист.
 Мороз, Александр Владимирович (род. 1950) — народный депутат Украины.
 Мороз, Александр Иванович (род. 1947) — советский кинорежиссёр, актёр.
 Мороз, Александр Стефанович (1961—2009) — украинский шахматист, международный гроссмейстер.